Mas Reig (Sant Bartomeu del Grau), edifici al terme de Sant Bartomeu del Grau (Osona) 

 Mas Reig (Santa Eugènia de Berga), masia al terme de Santa Eugènia de Berga (Osona) 

 Mas Reig (Vilallonga del Camp), masia neoclàssica al terme de Vilallonga del Camp (Tarragonès)